Altingsvalget 1963 blev afholdt på Island den 9. juni 1963.

Politiske valg i 1963
Politiske valg i Island